Arturo Casado (1983) – mezzofondista spagnolo
Germinal Casado (1934-2016) – attore, ballerino, coreografo, costumista, scenografo, regista, direttore di scena, direttore di teatro, scrittore e disegnatore spagnolo
Jorge Casado (1989) – calciatore spagnolo
José Casado del Alisal (1830-1886) – pittore spagnolo
José Manuel Casado (1986) – calciatore spagnolo
María Casado (1978) – giornalista e conduttrice televisiva spagnola
Pablo Casado (1981) – politico spagnolo
Pedro Casado (1937-2021) – ex calciatore spagnolo
Philippe Casado (1964-1995) – ciclista su strada francese
Segismundo Casado (1893-1968) – militare spagnolo